Handmühle steht für:

 Mahlstein, für Getreide
 kurz für Handdrehmühle 
 kurbelgetriebene Kaffeemühle